SNJ ist

 der ICAO-Code der Fluggesellschaft Solaseed Air
 die Abkürzung der schwedischen Eisenbahngesellschaft Stockholm–Nynäshamn Järnväg

SNJ